La Prva hrvatska nogometna liga 1994-1995, conosciuta anche come 1. HNL 1994-1995, è stata la quarta edizione della massima serie del campionato di calcio croato disputata tra il 14 agosto 1994 e il 4 giugno 1995 e conclusa con la vittoria del Hajduk Spalato, al suo terzo titolo (dodicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Robert Špehar (NK Zagabria ed Osijek), con 23 reti.

Formula 
Le squadre partecipanti passarono da 18 a 16 e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite.

In vista di un ulteriore diminuzione del numero di club le squadre retrocesse furono quattro mentre nessuna venne promossa.

Le squadre partecipanti alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 1995-1996, la seconda classificata alla Coppa UEFA 1995-1996, la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1995-1996 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 1995.

Il NK Primorac Stobreč cambiò nome in NK Primorac SEM-TEM Stobreč

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 1995-1996.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1995-1996.
      Ammessa alla Coppa UEFA 1995-1996.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1995.
      Retrocesse in 1. HNL "B" 1995-1996.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone
      Vittoria squadra in casa
      Pareggio
      Vittoria squadra in trasferta

Calendario 

 Fonte: prva-hnl.hr

Statistiche

Classifica marcatori

Squadra campione

 Allenatore:  Ivan Katalinić

 Tomislav Erceg (27-17)
 Mirsad Hibić (27-3)
 Darko Butorović (25-3)
 Nenad Pralija (23-11)
 Saša Peršon (22-0)
 Igor Štimac (21-2)
 Aljoša Asanović (21-5)
 Mario Meštrović (20-0)
 Milan Rapaić (18-2)
 Tonči Gabrić (17-0)
 Renato Jurčec (14-7)
 Zoran Slavica (13-0)
 Goran Vučević (13-3)
 Damir Vuica (13-0)
 Darko Jozinović (12-0)
 Zoran Vulić (12-2)
 Stjepan Andrijašević (11-4)
 Kazimir Vulić (11-0)
 Karol Praženica (10-0)
 Ivica Mornar (9-3)
 Dean Računica (7-1)
 Hari Vukas (7-4)
 Ivan Jurić (5-0)
 Sead Seferović (5-0)
 Joško Španjić (4-0)
 Dalibor Filipović (4-0)
 Vik Lalić (4-1)
 Stipe Balajić (3-0)
 Joško Bilić (3-0)
 Tonči Martić (2-0)
 Sandro Tomić (2-0)
 Robert Vladislavić (2-0)

Fonte: hajduk.hr

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1994-1995
Treća Liga 1994-1995
Hrvatski nogometni kup 1994-1995

Collegamenti esterni 
Stagione 1994-95 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Prva hrvatska nogometna liga